

Persone
Alberto Meroni (1920) – ex calciatore italiano
Angelo Meroni (1916) – ex calciatore italiano
Benito Meroni (1925) – ex calciatore italiano
Clemente Meroni (1907-1987) – pugile italiano
Fabio Meroni (1957) – politico e imprenditore italiano
Franco Meroni (...) – attore, regista teatrale, produttore teatrale e scenografo italiano
Giulio Meroni (1949-2019) – bibliotecario italiano
Luigi Meroni (1943-1967) – calciatore italiano
Teresa Meroni (1885-1951) – operaia e sindacalista italiana

Altro
Palazzo Meroni – edificio storico di Milano
Villa Meroni –  edificio di Porana, frazione di Pizzale, provincia di Pavia